Pomfret (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Pomfret (Vermont), població dels Estats Units a l'estat de Vermont.